Чемпионат Венгрии по футболу 2006/2007 проходил с 29 июля 2006 года по 26 мая 2007 года. Победу в чемпионате в 3-й раз в своей истории одержал клуб «Дебрецен».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели «Ференцварош» и «Ломбард Папа», занявшие 5-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Вац» и «Пакш».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Бомбардиры 
Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2006/2007
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2006 году
Спорт в Венгрии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007